Isander kan syfta på:

 Birgitta Isander (1922–1983), svensk skådespelare
 Gustaf Isander (1863–1929), svensk konstnär
 Hjalmar Isander (1911–1975), svensk arkitekt
 Lars Fredrik Isander (1828–1893), svensk simhoppare

Svenska efternamn